cos – cosinus, jedna z funkcji trygonometrycznych
 Cos – miejscowość i gmina we Francji
 COS (OCS) – siarczek karbonylu (tlenosiarczek węgla)
 COS – linia ciągłego odlewu stali
 COS – Centralny Ośrodek Sportu
 COS Zakopane – Tor lodowy Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem
 Ośrodek Narciarski COS OPO w Szczyrku
 COS-B – satelita naukowy

Zobacz też